Børge Benum (ur. 3 lipca 1963) – norweski skoczek narciarski.

Życiorys 
W styczniu 1982 roku zadebiutował w zawodach Pucharu Europy, zajmując 27. miejsce w Chamonix. W marcu 1983 roku w Schönwaldzie po raz pierwszy stanął na podium zawodów tej rangi, zajmując trzecie miejsce. 21 stycznia 1984 roku zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 28. miejsce w Sapporo. Dzień później na tej samej skoczni uplasował się na 10. miejscu, dzięki czemu zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.

W Pucharze Świata i Europy startował do 1987 roku. Poza punktami zdobytymi w Sapporo już więcej nie zapunktował w Pucharze Świata. W Pucharze Europy jeszcze trzykrotnie znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów – 18 stycznia 1986 roku w Les Rousses był dziesiąty, dzień później w Le Brassus odniósł zwycięstwo, a 23 marca 1986 roku w Meldal był drugi.

W 1984 roku zajął czwarte miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej podczas mistrzostw Norwegii w Hof.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Europy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1963
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019